Germe nad Kaikos (ad Caicus) – starożytne miasto w Lidii
 Germe nad Ryndakos (ad Rhyndacus) – starożytne miasto w Myzji
 Germe (Germa) – antyczne miasto (kolonia rzymska) w Galacji
 Germe (pers. Garmeh) – miasto w północnym Chorasanie (Iran)